Miejscowości w USA:
 Mountain Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Mountain Lake – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Mountain Lake (ang. Mountain Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood